Броше () — французская фамилия. Известные носители:

 Броше, Анна (род. 1967) — российская художница.
  (род. 1966) — французская актриса.
 Броше, Пьер Кристиан (род. 1960) — книжный издатель, коллекционер произведений современного искусства.